Trancoso kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Trancoso, Mexiko, ort, Zacatecas, 
 Trancoso kommun, Mexiko,

Portugal 

 Trancoso kommun, Portugal, 
 Trancoso (freguesia),